

Geografia

Argentina
 Lomas de Zamora – città dell'Argentina nella provincia di Buenos Aires

Ecuador
 Zamora – città dell'Ecuador, capoluogo della provincia di Zamora Chinchipe
 Zamora – fiume dell'Ecuador
 Zamora Chinchipe – provincia dell'Ecuador situata nella parte sud-est del paese

Messico
 Zamora de Hidalgo – municipio dello stato di Michoacán
 Gabriel Zamora – municipio dello stato di Michoacán
 Gutiérrez Zamora – municipio dello stato di Veracruz
 Zamora Michoacán – municipio dello stato di Michoacán

Spagna
 Zamora – città capoluogo della provincia di Zamora
 Zamora – provincia della Spagna

Venezuela
 Zamora – comune dello stato di Miranda
 Zamora – comune dello stato di Aragua
 Zamora – comune dello stato di Falcón

Persone 
 Abril Zamora – attrice spagnola
 Adrián Zamora – cestista statunitense naturalizzato messicano.
 Alonso Zamora – calciatore messicano
 Alonso Zamora Vicente – filologo, lessicografo e scrittore spagnolo
 Antonio Zamora – editore, giornalista, politico e imprenditore spagnolo naturalizzato argentino
 Bobby Zamora – ex calciatore inglese
 Brunet Zamora – pugile cubano naturalizzato italiano
 Ezequiel Zamora – militare e uomo politico venezuelano
 Jacinto Zamora – presbitero, scrittore e educatore filippino
 Jairon Zamora – calciatore ecuadoriano
 Jesús María Zamora – ex calciatore spagnolo
 Jhornan Zamora – cestista venezuelano con cittadinanza spagnola
 Julio Zamora – ex calciatore argentino
 Lonnie Zamora – poliziotto statunitense, testimone di un caso di atterraggio UFO
 Ricardo Zamora – portiere e allenatore del calcio spagnolo

Altro  
  30249 Zamora – asteroide
 Trofeo Zamora – premio assegnato ogni anno al miglior portiere della Liga Spagnola
 Zamora – terra immaginaria nata dalla fantasia di Robert E. Howard all'interno del mondo dell'era hyboriana, creato per il suo personaggio Conan il barbaro